Francia ima više značenja:
 Francia, Asti
 Francia, Torino